Busko-Zdrój – miasto uzdrowiskowe w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim
 Busko-Zdrój – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim
 Busko-Zdrój – stacja kolejowa w Siesławicach koło Buska-Zdroju, w gminie Busko-Zdrój, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim
 Busko-Zdrój – dawna gromada w powiecie buskim w województwie kieleckim
 AKS Busko-Zdrój – polski klub sportowy z Buska-Zdroju
 MS Busko Zdrój – polski statek handlowy, drobnicowiec

Zobacz też 
 Powiat buski